A lista dos estados e territórios incluídos nas estatísticas do Departamento do Censo dos Estados Unidos para os Estados Unidos (população, etnia, religião e muitas outras categorias) incluem os 50 estados e o Distrito de Colúmbia (Washington, D.C.) de acordo com o Censo dos Estados Unidos de 2020. Estatísticas separadas são mantidas para os cinco territórios dos Estados Unidos permanentemente habitados, mas não incorporados (Porto Rico, Guam, as Ilhas Virgens Americanas, Samoa Americana e as Ilhas Marianas do Norte).

Metodologia 
O Censo dos Estados Unidos conta o total de pessoas que residem nos Estados Unidos, incluindo cidadãos, residentes permanentes e visitantes de longa duração. Funcionários federais militares e civis servindo no exterior e seus dependentes são contados em seus estados de origem.

Classificação 

Estado populacao
Populacao